Дурмонов — узбецьке прізвище.

Це прізвище носять:
 Дурмонов Абдусамат Чаршанбійович (1965) — радянський та узбецький футболіст, захисник та півзахисник.
 Дурмонов Рустам Чаршанбійович (1969) — радянський та узбецький футболіст, нападник.

Узбецькі прізвища